Mark de Vries (1975, voetballer)
Mark de Vries (doelman), geboren 1987